Марсель Рицмайер (; ) — австрийский футболист, полузащитник клуба «Зандхаузен». Выступал за молодёжную сборную Австрии.

Клубная карьера 
Рицмайер начал заниматься футболом в 1997 году в системе клуба «Шпильберг». Также на молодёжном уровне занимался в клубах «Лобмингталь», «Юденберг» и «Аустрия Кернтен». В январе 2009 года Рицмайер перешёл из молодёжного состава в фарм-клуб «Аустрия Кернтен II». В составе фарм-клуба сыграл 4 матча. В июле 2009 года Рицмайер перешёл во взрослый состав клуба. В Бундеслиге дебютировал 2 августа 2009 года в матче против венского «Рапида», где на 82-й минуте матча заменил Марко Сальваторе.

В феврале 2010 года Рицмайер подписал контракт с нидерландским ПСВ, срок которого был рассчитан до 30 июня 2012 года. В 2011 году контракт Рицмайера был продлён до лета 2014 года. Первые два сезона Рицмайер играл за молодёжный состав ПСВ. 23 сентября 2012 года дебютировал в Эредивизи в матче против «Фейеноорда». С 2013 года выступал в составе фарм-клуба «Йонг ПСВ».

8 августа 2013 года Рицмайер на правах аренды перешёл в «Камбюр» до конца сезона 2013/14. В общей сложности, за «Камбюр» сыграл 30 матчей и забил три мяча. Летом 2015 года был арендован в НЕК до конца сезона 2015/16.

Летом 2016 года Рицмайер был близок к переходу в греческий клуб «Лариса», который предложил ему трёхлетний контракт. Однако, после встречи с представителями клуба Рицмайер отказался от предложения. 20 августа 2016 года Рицмайер на правах аренды перешёл в «Гоу Эхед Иглз» до конца сезона 2016/17.

В июне 2018 года перешёл в австрийский «Вольфсберг», подписав с клубом контракт на одни сезон.

Международная карьера 
Рицмайер представлял юниорские сборные Австрии разных возрастов. Ныне выступает за молодёжную сборную Австрии, в составе которой дебютировал 10 сентября 2012 года в матче отборочного турнира Чемпионата Европы 2013 среди молодёжных команд против молодёжной сборной Шотландии. Свой первый гол за молодёжную сборную Рицмайер забил 12 октября 2012 года в товарищеском матче против молодёжной сборной Демократической Республики Конго.

Достижения 
 ПСВ
 Чемпион Нидерландов: 2014/15
 Вице-чемпион Нидерландов: 2012/13
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2011/12
 Финалист Кубка Нидерландов: 2012/13
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2012, 2015
 Вице-чемпион Нидерландов среди команд до 19 лет: 2012/13

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Австрии
Игроки ФК «Аустрия Кернтен»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Йонг ПСВ»
Игроки ФК «Камбюр»
Игроки ФК НЕК
Игроки ФК «Гоу Эхед Иглз»
Игроки ФК «Вольфсберг»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Рапид» Вена
Игроки ФК «Зандхаузен»